Válka v Habeši může označovat:

První italsko-etiopská válka
Druhá italsko-etiopská válka